kőbánya (üzem)
 Kőbánya, Budapest X. kerülete
 Kőbánya (Románia)